Hristo Bonev (em búlgaro: Христо Бонев; Plovdiv, 3 de fevereiro de 1947) é um ex-futebolista búlgaro que atualmente exerce funções de treinador.

Carreira 
É o segundo maior artilheiro da Seleção Búlgara de Futebol, com 47 gols. Disputou três Copas do Mundo: duas como jogador (1970 e 1974) e uma como treinador (1998).

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da Bulgária
Treinadores de futebol da Bulgária
Treinadores da Copa do Mundo FIFA de 1998
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1970
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1974
Naturais de Plovdiv
Búlgaros do século XX
Búlgaros do século XXI
Jogadores da Seleção Búlgara de Futebol
Treinadores da Seleção Búlgara de Futebol